Calipso peut faire référence à:
 CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) est un satellite d'observation de la Terre.
 Le Calipso était un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).